LIESB pode referir-se a:

 Liga das Escolas de Samba de Brasília
 Liga das Escolas de Samba de Bragança
 Liga Independente das Escolas de Samba da Série B

LIESB